Rocabruna (Maspujols), entitat de població del municipi de Maspujols (el Baix Camp)
 Rocabruna (Camprodon), entitat de població del municipi de Camprodon (el Ripollès)
 Rocabruna (Santa Maria d'Oló), masia al municipi de Santa Maria d'Oló
 Rocabruna (l'Aleixar), serra entre els municipis de l'Aleixar, d'Alforja, Maspujols i les Borges del Camp a la comarca del Baix Camp
 Castell de Rocabruna, edifici al veïnat de Rocabruna, al municipi de Camprodon (el Ripollès)
 Mines de Rocabruna, explotació de ferro actualment inactiva (Gavà, Baix Llobregat)

Referències